Holiday pode se referir a:

Geografia
 Holiday (Flórida), região do estado norte-americano

Música
 Holiday (álbum), da banda America
 "Holiday" (canção de Lil Nas X)
 "Holiday" (canção de Green Day)
 "Holiday" (canção de Madonna)
 "Holiday" (canção de Bee Gees)
 Holiday (canção da banda Penélope)

Cinema
 Holiday (filme de 1930), comédia realizada por Edward H. Griffith
 Holiday (filme de 1938), comédia realizada por George Cukor
 Holiday (filme de 2018), drama realizado por Isabella Eklöf

Desambiguações de topônimos